Kauffman ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew John Kauffman (1920–2002), US-amerikanischer Bergsteiger
 April Kauffman († 2012), US-amerikanische Radiomoderatorin
 Bill Kauffman (* 1959), amerikanischer Autor und Kolumnist
 Calvin Henry Kauffman (1869–1931), US-amerikanischer Mykologe
 Cynthia Kauffman (* 1948), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 Dick Kauffman (1888–1948), US-amerikanischer Baseballspieler 
 Draper L. Kauffman (1911–1979), US-amerikanischer Admiral
 Ewing M. Kauffman (1916–1993), US-amerikanischer Unternehmer und Philanthrop
 Fannie Kauffman (1924–2009), kanadisch-mexikanische Schauspielerin
 Ferdy Kauffman (1878–1938), deutscher Musiker
 George B. Kauffman (1930–2020), US-amerikanischer Chemiehistoriker und Chemiker
 Harold Kauffman (1875–1936), US-amerikanischer Tennisspieler
 J. Howard Kauffman (1919–2003), US-amerikanischer Soziologe
 James L. Kauffman (1887–1963), US-amerikanischer Vize-Admiral
 Léon Kauffman (1869–1952), luxemburgischer Politiker
 Louis H. Kauffman (* 1945), US-amerikanischer Mathematiker
 Marta Kauffman (* 1956), US-amerikanische Fernsehproduzentin
 Robert Kauffman (* 1964), US-amerikanischer Unternehmer und Autorennfahrer
 Ronald Kauffman (* 1946), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Ross Kauffman (* 1967/1968), britischer Dokumentarfilmer
 Scott Kauffman (* 1956), US-amerikanischer Geschäftsmann
 Stuart Kauffman (* 1939), kanadischer theoretischer Biologe
 Travis Kauffman (* 1985), US-amerikanischer Boxer

Kauffman steht für:
 Kauffman Vodka, eine Wodka-Marke im Premiumsegment
 Kauffman Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Kauffman Stadium, Stadion der „Major League Baseball“ in Kansas City, Missouri
 Kauffman-Gletscher, Gletscher an der Black-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Mount Kauffman, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 USS Kauffman (FFG-59), Fregatte der US-Navy
 Kaufman
 Kaufmann (Familienname)
 Kauffmann